Каннингем, Кенни:
 Каннингем, Кенни (род. 1971) — ирландский футболист.
 Каннингем, Кенни (род. 1989) — коста-риканский футболист.